Neuilly kan syfta på:

Neuilly, Eure – fransk kommun i departementet Eure
Neuilly, Nièvre – fransk kommun i departementet Nièvre
Neuilly, Yonne – fransk kommun i departementet Yonne
Neuilly-en-Donjon – fransk kommun i departementet Allier
Neuilly-en-Dun – fransk kommun i departementet Cher
Neuilly-en-Sancerre – fransk kommun i departementet Cher
Neuilly-en-Thelle – fransk kommun i departementet Oise
Neuilly-en-Vexin – fransk kommun i departementet Val-d'Oise
Neuilly-la-Forêt – fransk kommun i departementet Calvados
Neuilly-le-Bisson – fransk kommun i departementet Orne
Neuilly-le-Brignon – fransk kommun i departementet Indre-et-Loire
Neuilly-le-Dien – fransk kommun i departementet Somme
Neuilly-le-Réal – fransk kommun i departementet Allier
Neuilly-lès-Dijon – fransk kommun i departementet Côte-d'Or
Neuilly-le-Vendin – fransk kommun i departementet Mayenne
Neuilly-l'Évêque – fransk kommun i departementet Haute-Marne
Neuilly-l'Hôpital – fransk kommun i departementet Somme
Neuilly-Plaisance – fransk kommun i departementet Seine-Saint-Denis
Neuilly-Saint-Front – fransk kommun i departementet Aisne
Neuilly-sous-Clermont – fransk kommun i departementet Oise
Neuilly-sur-Eure – fransk kommun i departementet Orne
Neuilly-sur-Marne – fransk kommun i departementet Seine-Saint-Denis
Neuilly-sur-Seine – fransk kommun i departementet Hauts-de-Seine
Neuilly-sur-Suize – fransk kommun i departementet Haute-Marne